Torre de Aranguren puede referirse a:

 Torre de Aranguren en la ciudad autónoma de Ceuta, España.
 Torre de Aranguren (Vizcaya) en la provincia de Vizcaya, País Vasco, España.